Mužská dvouhra Estoril Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže estorilského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Pablo Carreño Busta, kterého v semifinále vyřadil Frances Tiafoe.

Vítězem se stal 29letý nenasazený Portugalec João Sousa, jenž ve svém desátém kariérním finále zdolal 20letého Američana Francese Tiafoea po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první antukový.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2018
ATP World Tour 2018